Il Bank Austria Tennis Trophy 2001 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 27ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2001. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dall'8 al 14 ottobre 2001.

Campioni

Singolare maschile 

 Tommy Haas ha battuto in finale  Guillermo Cañas 6-2, 7-6(8), 6-4

Doppio maschile 
 
 Martin Damm /  Radek Štěpánek hanno battuto in finale  Jiří Novák /  David Rikl 6-3, 6-2

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2001